Christophe Colomb est un célèbre explorateur génois (1451-1506). Sur ses origines, voir l'article : Théories sur l'origine de Christophe Colomb.

Art et littérature

Architecture 
 La colonne Christophe Colomb de Barcelone, conçue par l'architecte Gaietà Buigas, et érigée en 1888.

Bande dessinée  
 Les Cartes perdues de Christophe Colomb, bande dessinée de Don Rosa (1995).

Cinéma 
Plusieurs films ont été tournés autour de Christophe Colomb, notamment :
 Christophe Colomb, film français de Vincent Lorant-Heilbronn sorti en 1904.
 Christophe Colomb, film américain de Edwin L. Hollywood, sorti en 1923.
  (Christoph Columbus), film allemand de Márton Garas sorti en 1923.
 Christophe Colomb (Christopher Columbus), film britannique de David MacDonald  sorti en 1949.
  (Alba de América), film espagnol de Juan de Orduña sorti en 1951.
 1492 : Christophe Colomb (1492: Conquest of Paradise), film franco-britannico-espagnol de Ridley Scott sorti en 1992.
 Christophe Colomb : La Découverte (Christopher Columbus: The Discovery) film franco-britannico-espagnol de John Glen sorti en 1992.
 Christophe Colomb, l'énigme (Cristóvão Colombo - O Enigma), film portugais de Manoel de Oliveira sorti en 2007.

Télévision 
  , (it), mini-série de 4 épisodes d'Alberto Lattuada sortie en 1985.

Littérature 
 La Rédemption de Christophe Colomb (), roman de science-fiction américain d’Orson Scott Card (1996).

Musique 
 Christophe Colomb, opéra français de Darius Milhaud (1930).
  Christophe Colomb, bande originale du film 1492 : Christophe Colomb (1992).

Théâtre 
Christophe Colomb, pièce de théâtre de Népomucène Lemercier (1809).
Christophe Colomb, pièce de théâtre de Michel de Ghelderode (1927).
 Le Livre de Christophe Colomb, pièce de théâtre de Paul Claudel (1930).

Toponymes 
 Cimetière Christophe Colomb, à La Havane.
 Rue Christophe-Colomb, une voie du  de Paris.
 Avenue Christophe-Colomb, une artère de Montréal au Québec.

Divers 
 CMA CGM Christophe Colomb, un navire porte-conteneurs de la compagnie française CMA CGM.
 Jour de Christophe Colomb, un jour férié aux États-Unis.

Homonymie de titre